Commiato di Cristo dalla madre – dipinto del Correggio
Commiato di Cristo dalla madre – dipinto di Lorenzo Lotto
Commiato di Cristo dalla madre – dipinto di Albrecht Altdorfer